Antonio Iezzi (1955) – calciatore belga
 Chiara Iezzi (1973) – cantante e attrice italiana, componente del duo Paola & Chiara
 Igor Iezzi (1975) – politico italiano
 Noemi Iezzi (1982) – ginnasta italiana
 Paola Iezzi (1974) – cantante italiana, componente del duo Paola & Chiara
 Floro La Roma Iezzi (1911) – calciatore italiano